Thibetia är ett släkte av fjärilar. Thibetia ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svärmare
Thibetia